Mafia judía puede referirse a:

 la Yiddish Connection, delincuencia organizada en Estados Unidos; o 
 la Zwi Migdal, delincuencia organizada en Argentina; y Brasil 
 la Mafia israelí.